Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Copa Colsanitas Seguros Bolívar) van 2004 vond plaats van 23 tot en met 29 februari 2004 in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de zevende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Toernooisamenvatting

Enkelspel 
Titelverdedigster Fabiola Zuluaga was als eerste geplaatst. Spelend voor een thuispubliek wist zij, voor het derde jaar in successie, de finale te bereiken. Zuluaga versloeg in de eindstrijd de als tweede geplaatste Spaanse María Sánchez Lorenzo in drie sets. Zuluaga schreef aldus voor de vierde keer in haar carrière het toernooi van Bogota op haar naam. Het was haar vijfde (en laatste) WTA-titel, de enige in 2004. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Dubbelspel 
Titelhoudsters Katarina Srebotnik en Åsa Svensson waren hun titel niet komen verdedigen. Het als eerste geplaatste team Samantha Reeves en Milagros Sequera kwam niet verder dan de eerste ronde. Het onge­plaatste duo Barbara Schwartz en Jasmin Wöhr won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste Spaanse koppel Anabel Medina Garrigues en Arantxa Parra Santonja in twee sets. Het was de tweede titel voor Schwartz en Wöhr, zowel afzonderlijk als gezamenlijk.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bogota 2004
Bogota